Assedio di Ancona (1173) – truppe assedianti dell'imperatore Federico Barbarossa - la città era il centro della Repubblica di Ancona
Assedio di Ancona (1799) – truppe assedianti austro-russo-turche - la città era parte della Repubblica Romana, repubblica sorella della Prima repubblica francese (1798-1799)
Assedio di Ancona (1815) – truppe assedianti anglo-austriache - la città era parte del Regno d'Italia napoleonico
Assedio di Ancona (1849) – truppe assedianti austriache - la città era parte della Repubblica Romana del Risorgimento (1849)
Assedio di Ancona (1860) – truppe assedianti sarde - la città era parte dello Stato della Chiesa